Kern se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Kern
 Frank Dunn Kern
 Johannes Hendrikus Kern